EXist steht für:

 EXist (Datenbank), eine native XML-Datenbank
 EXIST (Förderprogramm), ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft